EVB peut désigner :
 Établissements verts Brundtland, un mouvement instauré au Québec en 1993 par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses partenaires pour promouvoir le partage, la coopération, l’équité, la solidarité, le respect, la paix et les droits humains ;
 , une implémentation de Microsoft Visual Basic, qui vise à générer des programmes pour les systèmes embarqués tels que les PDA, les téléphones cellulaires, les ordinateurs de poche modernes et les autres systèmes électroniques programmables.